Garde steht für:

 Garde, einen besonderen militärischen Verband, der als Leibwache oder Haustruppe für den Ehrenwachdienst eingesetzt wird
 Garde (Karneval), eine karnevalistische Gruppe, die das Militär persifliert
 Gardemaß, eine vorgeschriebene Körpergröße
 Gardetanz, die Tänzerinnen im Karneval
 Škoda Garde, ein Coupé von Škoda
 Garde (Ort), eine Stadt in der spanischen Navarra
 Garde, eine ehemalige Bäckerei und spätere Bäckereikette in Bremen
 Gardé Uhren und Feinmechanik Ruhla GmbH – eines von mehreren Nachfolgeunternehmen des VEB Uhrenwerk Ruhla
 Garde-Inseln, eine nach Vilhelm Garde benannte Inselgruppe vor der Westküste der Antarktischen Halbinsel

Garde oder Gardé ist der Familienname folgender Personen:
 Claudia Garde (* 1966), deutsche Regisseurin und Drehbuchautorin
 Etienne Gardé (* 1978), deutscher Fernsehmoderator
 Fanny Garde (1855–1928), dänische Keramikerin und Porzellanmalerin
 François Garde (* 1959), französischer Autor und Beamter
 Giedo van der Garde (* 1985), niederländischer Rennfahrer
 Laura Louisa Garde (* 1988), deutsche Schauspielerin
 Otto Garde (1905–1990), deutscher Versicherungskaufmann
 Pierre de la Garde (1717–1792), französischer Komponist und Sänger (Bariton)
 Rémi Garde (* 1966), französischer Fußballspieler und -trainer
 Vilhelm Garde (1859–1926), dänischer Marineoffizier und Grönlandforscher

Siehe auch:
 La Garde
 Junge Garde
 Rote Garde
 Schwarze Garde
 Weiße Garde
 Gardez (Schach)
 Gard
 Garda (Begriffsklärung)
 Guardia
 Gardes
 Gardebataillon (Bundesheer)